Mank bezeichnet:
 Mank, österreichische Stadt
 Mank (Fluss), Fluss in Niederösterreich
 Mank (Film), Filmdrama von David Fincher (2020)

Mank ist der Familienname folgender Personen:
 Maritna Mank (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Nora Mank (1935–2017), deutsche Balletttänzerin